

Toponyme 

 Palais du Louvre, ancien château royal à Paris ;
 Musée du Louvre, musée français à Paris ;
 École du Louvre, établissement d'enseignement supérieur français à Paris ;
 Louvre-Lens ou Louvre II, antenne du musée du Louvre à Lens ;
 Louvre Abou Dabi, antenne du musée du Louvre à Abou Dabi ;
 Centre de conservation du Louvre, équipement français dans le Pas-de-Calais ;
 Louvre - Rivoli, station du métro de Paris ;
 Louvre des Antiquaires, galerie d’antiquaires à Paris ;
 Rue du Louvre, voie française de Paris ;
 Place du Louvre, place française de Paris ;
 Louvre-Lens Vallée, incubateur de startups à vocation culturelle français du Pas-de-Calais ;
 Hôtel du Petit Louvre, hôtel particulier français de Troyes.

Titres 

 Louvre : L'Ultime Malédiction (2000), jeu vidéo.

Autres 
 Accords du Louvre (1987), accords d’interventions sur le marché des changes ;
 Route du Louvre (2006-), manifestation sportive et culturelle française du Nord-Pas-de-Calais.

Homonymie de monument